Eerste divisie (mannenhandbal) 1987/88
 Eerste divisie (vrouwenhandbal) 1987/88